CFU steht für:
 Call Forwarding Unconditional, ein vermittlungstechnisches Leistungsmerkmal
 Caribbean Football Union, ein Fußballverband in der Karibik
 Colony Forming Unit, englisch für koloniebildende Einheit in der Mikrobiologie
 Flughafen Korfu, griechischer Flughafen (IATA-Code)

CFU